— транснептуновый объект, кьюбивано, входит в семейство Хаумеа.

Объект, получивший первоначально обозначение , был обнаружен 24 октября 2003 группой астрономов проекта Spacewatch (в составе: А. Э. Глисон, Дж. А. Ларсен, Р. C. Макмиллан), проводивших наблюдения в астрономической обсерватории «Китт-Пик», находящейся в пустыне Сонора (штат Аризона, США). Открытие было представлено 2 ноября 2003 года.

Согласно данным независимых исследований по наблюдению общих структур ИК поглощения в области водяного льда и группировки их орбитальных элементов, удалось обнаружить объекты пояса Койпера которые являются, по всей видимости, объектами, произошедшими от столкновения карликовой планеты Хаумеа, вследствие которого планета потеряла значительную часть ледяной мантии и увеличила своё вращение. Это восемь объектов пояса Койпера — (24835) 1995 SM55, (19308) 1996 ТО66, (86047) 1999 OY3, (55636) 2002 ТХ300, (120178) 2003 OP32, 2003 UZ117, 2005 CB79, (145453) 2005 RR43 — имеющих одинаковые орбиты с большой полуосью 43 а.е., эксцентриситетом 0,14, наклоном 28° и средним движением 0,0034 град/сут. Все они предположительно состоят из водяного льда.

Примечания

Статьи

Ссылки 
 
 
 
 

Семейство Хаумеа
Кьюбивано